Самоков:

 Самоков — город в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Самоков.
 Самоков — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области.